Mancius est un nom propre d'origine latine, qui peut désigner seux saints des Églises chrétiennes :
 Mancius de Rome (), ou Mancius d'Evora, ou Mans ou Mancio ou Mancos, esclave chrétien amené de Rome, martyr par la main des Juifs à Evora au Portugal ; célébré le 21 mai par l'Église catholique romaine et par l'Église orthodoxe.
 Mancius de la Sainte-Croix († 1627), avec Louis Bertran,  et Pierre de Sainte-Marie, bienheureux, prêtre et religieux dominicains, jetés dans le feu à Omura au Japon ; célébré par l'Église catholique le 29 juillet.

Références